«А́ль-Кадиси́я» () — кувейтский футбольный клуб из города Эль-Кувейт, выступающий в Премьер-Лиге Кувейта. Основан в 1960 году. Домашние матчи проводит на стадионе Мохаммед Аль-Хамад, вмещающем 22 000 зрителей и расположенном в городе Хавалли. За свою историю клуб 17 раз выигрывал Чемпионат Кувейта, 16 раз Кубок эмира Кувейта и 1 раз становился победителем Кубка АФК.

История 
«Аль-Кадсия» была основана в 1950 году как «Аль-Джазира», но 20 октября 1960 года была переименована. «Аль-Кадсия» была одна из первых футбольных команд, которая была создана в Кувейте наряду «Аль-Арабией» и «Аль-Кувейтом». Они начали выступать в Чемпионате Кувейта с сезона 1961/62.

В 2014 году команда впервые завоевала Кубок АФК, в финале был обыгран иракский «Эрбиль».

Достижения

Внутренние 
 Чемпионат Кувейта
  Чемпион (17): 1968-69, 1970-71, 1972-73, 1974-75, 1975-76, 1977-78, 1991-92, 1998-99, 2002-03, 2003-04, 2004-05, 2008-09, 2009-10, 2010-11, 2011-12, 2013-14, 2015-16

 Кубок Эмира Кувейта
  Победитель (16): 1964-65, 1966-67, 1967-68, 1971-72, 1973-74, 1974-75, 1978-79, 1988-89, 1993-94, 2002-03, 2003-04, 2006-07, 2009-10, 2011-12, 2012-13, 2014-15

 * Кубок наследного принца Кувейта
  Победитель (9): 1998, 2002, 2004, 2005, 2006, 2009, 2013, 2014, 2018

 * Кубок Федерации футбола Кувейта
  Победитель (5): 2007-08, 2008-09, 2010-11, 2012-13, 2018-19

 * Суперкубок Кувейта
  Победитель (6): 2009, 2011, 2013, 2014, 2018, 2019

Международные 
 Кубок АФК
  Победитель (1): 2014

 Клубный кубок чемпионов Персидского залива по футболу
  Победитель (2): 2000, 2005

Текущий состав 
Состав команды на Лигу чемпионов АФК 2015.

Примечания

Ссылки 

Аль-Кадисия
Спорт в Эль-Кувейте